Національний експоцентр України
 Виставковий центр «Експодонбас»

 Експоцентр — виставковий комплекс у Москві
 Всеросійський виставковий центр — назва московської ВДНГ у 1992—2014 р.р.

Транспорт 
 «Виставковий центр» — станція Київського метрополітену
 «Виставковий центр» — станція Московської монорейкової лінії

Див. також 
 «Виставкова» — станція Московського метрополітену